Премия имени Мари Ясаи () — венгерская государственная награда в области театрального искусства.

Введена венгерским парламентом в 1953 году. Названа в честь знаменитой венгерской актрисы Мари Ясаи (1850—1926). С 1955 по 1976 имела три степени, а до того только две. Каждый год премия присуждалась не более 10 лауреатам. С 1976 имеет только одну степень, с 1992 количество лауреатов выросло до 13 человек. С 1992 присуждается венгерским министерством образования.

В стоимостном выражении премия составляет 200.000 форинтов (примерно 800 евро). С 2004 денежная часть освобождена от налогового обложения.

Среди лауреатов разных лет:

 Андраш Балинт (1976)
 Илона Береш (1973)
 Эрика Боднар (1982)
 Ласло Гальффи (1984)
 Дежё Гараш (1963, 1965)
 Янош Держи (1992)
 Ференц Зенте (1954, 1968)
 Иштван Казан (1959, 1964)
 Ференц Каллаи (1956, 1958, 1974)
 Маньи Кишш (1954)
 Эмиль Кереш (1963, 1981)
 Габор Конц (1968)
 Золтан Латинович (1966)
 Лили Монори (1998)
 Антал Пагер (1965)
 Ева Рутткаи (1955, 1959)
 Жофия Самоши (2012)
 Мари Тёрёчик (1964, 1969)
 Юдит Хернади (1986)
 Геза Хофи (1970, 1973)
 Дьёрдь Черхальми (1977)
 Имре Шинкович (1955, 1962)
 Лайош Эзе (1970)
 Цецилия Эстергайош (1974)

Театральные премии
Премии Венгрии